Alan Frei (* 27. März 1982). ist ein Schweizer Unternehmer. Öffentlich bekannt wurde er durch seinen minimalistischen Lebensstil.

Leben 
Frei hat einen Bachelor in Finance von der Universität Zürich (UZH). Nach dem Studium gründete er mehrere Startup-Unternehmen, u. a. das Startupzentrum  der Universität Zürich. 

Zudem war er im Jahr 2014 Mitgründer des Erotik-Onlineshops Amorana. Diesen verkaufte er im Jahr 2020 an den britischen Sextoy-Hersteller Lovehoney. Dahinter steht Philippe Jacobs von der ehemaligen Kaffee-Dynastie. 

Minimalisten, wie Andrew Hyde und der sogenannte „obdachlose Milliardär“ Nicolas Berggruen, veranlassten Frei zum Minimalismus. Den Grossteil seines Besitzes verschenkte er und reduzierte seinen gesamten persönlichen Besitz auf ca. 120 Artikel.

Weblinks 
 Offizielle Website von Alan Frei

Einzelnachweise 

Unternehmer (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1982
Mann